Ghost může znamenat:

 Ghost (EP) – druhé EP americké zpěvačky Sky Ferreiry
 Ghost (hudební skupina) - švédská heavymetalová hudební skupina